Категория А 2002/2003 () — 40-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 24 августа 2002 года и закончился 25 мая 2003 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Первая лига Турции 2002/03 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2002/03 на сайте mackolik.com 
Первая лига Турции 2002/03 на сайте rsssf.com 

2002/2003
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2002 году
Спорт в Турции в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003